Ichthus (symbool) Grieks voor vis, symbool dat aangeeft dat men christen is
 V.C.S. Ichthus, een groep christelijke studentenverenigingen, verspreid over heel Nederland
 Ichtus (studentenclub), een christelijke studentenvereniging voor evangelische studenten, verspreid over heel Vlaanderen
 Ichthus, een Nederlands binnenvaartschip